Kruiswoordpuzzel
 Kruiswoord (computerspel)
 Kruiswoorden van Jezus